El Torneig de Sydney 2018, també anomenat Sydney International 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 51a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de gener del 2018 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista rus Daniil Medvedev va guanyar el primer títol individual del seu palmarès i ho va aconseguir venint de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018